Carlisle Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carlisle Lake (Mississippi)
 Carlisle Lake (Nebraska)
 Carlisle Lake (North Dakota)